Ра́сселл У. «Расс» Ба́рбер (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник и бронзовый призёр . .

В основном играл на позиции .

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (1964).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Вне кёрлинга работал инспектором-детективом ().

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу